Торгово-промышленная палата СССР (ТПП СССР, Всесоюзная торговая палата) — торговая палата в СССР, общественное объединение предприятий и организаций, занимавшихся внешнеторговой деятельностью.

Первые советские торговые палаты образованы в 1920-е годы — Северо-Западная торговая палата, впоследствии — Всесоюзная западная торговая палата (направление — торговля со странами Запада), позже появилась Всесоюзная восточная торговая палата (торговля со странами Востока). В 1931 году произошло объединение торговых палат в ТПП СССР. Имелись отделения в Харькове, Ленинграде и Владивостоке. Во время Великой Отечественной войны часть центральных органов работала в Ульяновске.

К 1970 году существовали Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Таджикская, Туркменская, Узбекская торговые палаты, а также отделения Всесоюзной торговой палаты в Латвийской ССР, Эстонской ССР, Украинской ССР, Молдавской ССР, действовали отделения в Одессе и Харькове, а также Ленинградское, Свердловское, Краснодарское, Приморское и Московское отделения. По состоянию на 1972 работали представительства в Австрии, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Румынии, Финляндии, ФРГ, Югославии, Японии, Индии, Болгарии, Венгрии, Ираке, Польше и Швейцарии.

В 1975 году была образована секция маркетинга.

25 мая 1982 года палата была награждена Орденом Дружбы народов.

К 1988 году на территории РСФСР действовали Северо-Западное, Центрально-Чернозёмное, Верхне-Волжское и Нижне-Волжское, Центрально-европейское региональное, Краснодарское и Северо-Кавказское, Уральское, Центрально-Сибирское, Восточно-Сибирское, Дальневосточное отделения ТПП. Позже они были преобразованы в самостоятельные ТПП РФ. Появились ТПП В Калининграде, Мурманске, Уфе, Волгограде, Якутске, Новосибирске, Ставрополе и Перми.

Работали секции права, торгового мореплавания и морского права, по охране промышленной собственности, по вопросам маркетинга, качества экспортной продукции, советская нац группа по охране промышленной собственности; Внешнеторговая и морская арбитражные комиссии, бюро диспашеров.

Издавался бюллетень «Экономика и внешнеторговые связи СССР»

Участвовала в работе Международной торговой палаты, Международного торгового центра ЮНКТАД-ГАТТ, Международного бюро выставок, Союза международных ярмарок, АИППИ.

Число действительных членов на начало 1987 года − 4987, в том числе 3047 промышленных предприятий, 639 НИИ, 700 торговых и внешнеторговых организаций.

Руководители:
 Аралов, Семён Иванович — организатор и руководитель ВЗП И ВВП
 Мессинг, Станислав Адамович (1932—1934 , 1935—1937)
 Янышева, Александра Александровна (1937—1938)
 Крушельницкий, Александр Григорьевич (1938—1940)
 Малков, Павел Иванович (1940—1944)
 Нестеров, Михаил Васильевич (ВТП) (1944—1970)
 Борисов, Борис Андрианович  (1970—1983)
 Питовранов, Евгений Петрович (1983—1988)
 Малькевич, Владислав Леонидович (1988—1991)

После распада СССР прекратила деятельность, в бывших союзных республиках организовались собственные торговые палаты.

Ссылки 
 Торгово-промышленной палате Российской Федерации 75 лет (историческая справка)

Экономика СССР
Лоббизм
Организации, награждённые орденом Дружбы народов
Торговые палаты